Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2022 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Konala se mezi 16. až 20. květnem 2022 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. 

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm tenistů. V rámci tříkolové soutěže do dvouhry postoupilo dvacet z nich včetně čtyř šťastných poražených. Vyřazení Španěla Feliciana Lópeze a Itala Andrease Seppiho v úvodním kole znamenalo ukončení jejich 79, respektive 66 nepřetržitých účastí ve dvouhrách grandslamu — vůbec nejdelší a třetí nejdelší série. Do Australian Open 2022 se Lopéz objevil v každém singlu grandslamu od French Open 2002 a Seppi pak v každém od Wimbledonu 2005.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace mužské dvouhry